The Globe kan syfta på:

Teatrar 
 Globe Theatre – flera teaterbyggnader i London på samma plats
 Globe Theatre i London – en 1997 återuppbyggd Globe Theatre
 The Globe, Blackfriars Road – en rotundateater på Blackfriars Road i London, kallades då den öppnades 1883 för The Globe
 The Globe Theater – en teater i Newcastle 1868-1902
 Gielgud Theatre – en teater i London som kallades The Globe 1909-1995

Tidningar 
 The Globe (tidning) – Londontidning grundad 1803 och sammanslagen med Pall Mall Gazette 1921